12697 Verhaeren – asteroide della fascia principale
 Émile Verhaeren – poeta belga